Ле-Шательє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен
 Ле-Шательє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн
 Ле-Шательє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна